Dick'/'dick steht für:
 englische Kurz- und Koseform des Vornamens Richard
 Dick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dick, Originaltitel von Ich liebe Dick, US-amerikanische Filmkomödie
 Dick und Doof, siehe Laurel und Hardy
 King Size Dick (* 1942), deutscher Sänger
 dick, im Sinne von fettleibig, siehe Adipositas

Dick ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Dick (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft in der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Dick (Gemeinde St. Willibald), Ortschaft der Gemeinde St. Willibald, Bezirk Schärding, Oberösterreich

in den Vereinigten Staaten:
 Dick (Colorado)
 Dick (Michigan)
 Dick (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dick Building, in West Newton, Pennsylvania, ID-Nr. 07000890
 Dick House, in Germantown, New York, ID-Nr. 09000573

geografische Objekte in Antarktika:
 Dick-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Gebirge der Ross Dependency
 Dick Peaks, Gebirgsgruppe im Enderbyland
 Mount Dick (Antarktika), Berg in den Churchill Mountains der Ross Dependency

Dick ist der Name folgender Unternehmen:
 Friedr. Dick, deutscher Werkzeughersteller
 Dick & Kirschten, deutsche Fabrik für Kutschen- und Waggonbau

Siehe auch:

 DIC
 Dik
 Dyck
 Dyk
 Dieck
 Dig
 Dicke
 DJ Dick
 Durch Dick und Dünn (Begriffsklärung)